B! steht für:
 Burschenschaft, eine tradierte Form einer Studentenverbindung
 Befruchtung, die Bildung der Zygote durch Verschmelzung von weiblicher und männlicher Geschlechtszelle

B